Тихвинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область
 Тихвинское сельское поселение — входит в Добринский район

Омская область
 Тихвинское сельское поселение — входит в Павлоградский район